Sågsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sågsjön, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,  (10,3 ha)
Sågsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (18,6 ha)
Sågsjön, Närke, sjö i Degerfors kommun, 
Sågsjön (Västervåla socken, Västmanland, 664146-150522), sjö i Fagersta kommun,  (8 ha)
Sågsjön (Västervåla socken, Västmanland, 664168-150483), sjö i Fagersta kommun,  (8,24 ha)
Sågsjön, Uppland, sjö i Nacka kommun,  (30,3 ha)
Stora Sågsjön, sjö i Säters kommun,  (9,73 ha)
Sågsjön (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (11,1 ha)
Sågsjön (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Sågsjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Sågsjön, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (22,9 ha)
Sågsjön, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (24 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn